Яга — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Находится в 70 км от Ука.

Население

Местное самоуправление 
В административном плане относится к муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района